Die 4. Unihockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurde vom 18. bis 24. Mai 2003 in der Schweiz ausgetragen. Spielorte waren Muri-Gümligen und Wünnewil in der Vorrunde und Bern in der Finalrunde.

Schweden bezwang die Schweiz im Finale mit 8:1 und gewann ihren zweiten Weltmeistertitel. Bronze ging an Finnland.

Gruppenspiele

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7 

Deutschland spielt damit bei den Unihockey-Weltmeisterschaften 2005 in der B-Division.

Spiel um Platz 5

Finalspiele

Beste Scorer 
Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Vorlagen, Pkt = Punkte, SM = Strafminuten;

Abschlussplatzierung

Weblinks 
 Offizielle Website

2003
Unihockeywettbewerb in der Schweiz
Unihockey 2003
Sportveranstaltung in Bern
Sport (Muri bei Bern)
Sportveranstaltung im Kanton Freiburg
Wünnewil-Flamatt
Weltmeisterschaft 2003